Le Voleur (tijdschrift), een Frans tijdschrift (1828-1907)
Le Voleur (1915), een film van Adrien Caillard
Le Voleur (1926), een film van Valéry Inkijinoff
Le Voleur (1933), een film van Maurice Tourneur
Le Voleur (1967), een film van Louis Malle